En français, colibri peut faire référence à :

Animaux 
 Colibri, nom normalisé ou vernaculaire donné à plusieurs espèces d'oiseaux parmi la famille des Trochilidae ;
 Colibri, nom générique donné aux oiseaux membres de la famille des Trochilidae ;
 Colibri, genre biologique d'oiseaux de la famille des Trochilidae ;

Voir aussi :
 , deux espèces de papillons qui butinent en vol.

Véhicules 
 Colibri, le nom courant d'une série de trains régionaux suisses ;
 Colibri, un modèle d'automobile de la Selve Automobilwerke AG ;
 Colibri, le surnom d'un modèle de l'hélicoptère Eurocopter EC120 ;
 Colibri, un avion fictif de la bande dessinée Yoko Tsuno.
Le brick aviso Colibri fait naufrage le  au cours d'une tempête au Nord Ouest de Madagascar

Titre d'œuvres 
  (Il colibrì), roman de Sandro Veronesi paru en 2020 ;
 Le Colibri (Il colibrì), film franco-italien de Francesca Archibugi sorti en 2022, adapté du roman de Veronesi.

Divers 
 Colibri, une pâtisserie industrielle ;
 Le mouvement Colibris créé par Pierre Rabhi et qui tire son nom d'une légende amérindienne ;
 Colibri est l'acronyme de Côtière liberté réseau intercommunal, un réseau de bus intercommunal, dans l'Ain ;
 Colibri, un réseau de lycées français et japonais visant à promouvoir les échanges bilatéraux ;
 Colibri, une police de caractère.

Notes et références